Список памятников истории и культуры Белореченска составлен по данным «Каталога памятников истории и культуры Краснодарского края» и уточнён в соответствии с Законом Краснодарского края от 17 августа 2000 года № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края» .

Примечания 

Белореченск